W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1990 strefy CONCACAF wzięło udział 15 reprezentacji narodowych. Grupa finałowa była jednocześnie rozgrywkami Mistrzostw CONCACAF 1989.

Format Rozgrywek 
Pierwsze dwie rundy odbywały się w systemie pucharowym. Wyłoniły one pięciu finalistów, którzy w trzeciej rundzie grali każdy z każdym, mecz i rewanż. Dwa najlepsze zespoły awansowały do turnieju finałowego.

Faza wstępna

Runda 1 

  wygrał w sumie 5:0 i awansował dalej.

  wygrała w sumie 2:1 i awansowała dalej.

  wygrała w sumie 3:1 i awansowała dalej.

  wygrały w sumie 4:1 i awansowały dalej.

  wygrała w sumie 3:1 i awansowała dalej.

  awansował do drugiej rundy, bo miał wolny los.

  awansował do drugiej rundy, bo miał wolny los.

  awansowały do drugiej rundy, bo miały wolny los.

  awansował do drugiej rundy, bo miał wolny los.

  awansowała do drugiej rundy, bo miała wolny los.

Runda 2 

  wygrał w sumie 6:0 i awansował dalej.

  wygrały w sumie 5:1 i awansowały dalej.

  wygrała w sumie 3:1 i awansowała dalej.

  został zdyskwalifikowany na dwa lata przez Komitet Wykonawczy FIFA za fałszowanie aktów urodzenia piłkarzy poniżej 21 lat. Z tego powodu  wygrała mecz walkowerem.

  wygrała dzięki większej liczby goli strzelonych na wyjeździe.

Grupa Finałowa – Mistrzostwa CONCACAF 1989 

 
MISTRZOSTWA CONCACAF 1989

Kostaryka 3. TYTUŁ

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Wyniki na rsssf.com

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1990
1989
1988 w Ameryce Północnej
1989 w Ameryce Północnej